Mary Nash puede referirse a:
 Mary Nash (1885-1976), nombre artístico de la actriz estadounidense Mary Ryan.
 Mary Nash (1947-), autora irlandesa especializada en el estudio de la historia de la mujer.